«Лесно́й царь», «Коро́ль Э́льфов», «Коро́ль Ольши́» или «Коро́ль Ольхи́» () — баллада Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанная в 1782 году, в которой описывается смерть ребёнка в присутствии некоего сверхъестественного существа — «лесного царя», при этом остается неизвестным, убило мальчика лесное божество или же ребёнок умер по причине болезни. Баллада несколько раз переводилась на русский язык. Наиболее известны русские переводы Василия Жуковского и Афанасия Фета.

Сюжет 
В центре сюжета баллады диалог отца с сыном, скачущих на коне через лес в непогоду вечерней порой. Сыну кажется, что его манит к себе лесной царь; отец объясняет ребёнку, что это всё ему мерещится. В конце сын кричит, что лесной царь нагнал его. Когда они наконец приезжают домой, отец обнаруживает, что ребёнок мёртв.

Предыстория 
Мотив произведения был заимствован из датской легенды «elverkonge», переведенной на немецкий язык Иоганном Готфридом Гердером; в его версии фигура злого духа называется Ольховым Королём, Королём Ольх, или же Король эльфов. В немецком языке ольха () и эльф () похожи в написании, в связи с чем и могла возникнуть ошибка.

«Лесной царь» в поздней культуре 
Многие выражения из «Лесного царя» навсегда вошли в немецкую культуру. Легенда много раз была переиздана и спародирована.

Литература 
 Роман французского писателя Мишеля Турнье — «Лесной царь» (, буквально «Король Ольх», 1970).
 Роман Владимира Набокова «Бледный огонь», (, 1962).
 Рассказ русского писателя Юрия Мамлеева «Верность мёртвым девам».
 Рассказ Джона Коннолли «Ольховый король» из сборника «Ночные легенды» (англ. Nocturnes, 2004).
Рассказ Емельяна Маркова «Лесной царь» («Волки купаются в Волге», 2007).

Музыка 
Баллада вдохновила многих музыкантов. Наиболее известна композиция Франца Шуберта 1815 года. Популярна также версия Карла Лёве. Есть связанная с текстом Гёте песня («Dalai Lama») у немецкой группы «Rammstein», по сюжету которой отец летит с сыном в самолёте; во время полёта сын слышит призывы Властелина Неба. Более того, группа «Woodscream» выпустила трек под названием «Лесной Царь», который в точности пересказывает текст баллады. В той же самой форме существует песня «The Erlking» у московской метал-группы «Manfrea».

Кино 
 Фильм Юрия Конопкина «Сиреневые сумерки» (2000).
 Сериал «Антология русского хоррора: Красный состав» (2023)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Список композиторов, положивших стихотворение на музыку
 Композиция Франца Шуберта “Der Erlkönig“ в транскрипции для скрипки соло 
 Full score and MIDI file of Schubert’s setting of «Erlkönig» from the Mutopia Project
 [german.about.com/library/blgermyth09.htm Goethe and the Erlkönig Myth]
 Audio for Earlkings legacy

Баллады Иоганна Вольфганга фон Гёте
Стихотворения по алфавиту
Стихотворения 1782 года
Баллады XVIII века
Песни о детях